«Just Hold On» — песня американского диджея и продюсера Стива Аоки и английского певца и автора Луи Томлинсона (одного из участников англо-ирландской группы One Direction), ставшая его дебютным синглом, вышедшая 10 декабря 2016 года. Сингл достиг позиции № 1 в танцевальном чарте Dance/Electronic Singles Sales Billboard в США (где получил золотую сертификацию) и второго места в чарте Великобритании.

История 
Песня вышла 10 декабря 2016 года. Аоки и Томлинсон впервые исполнили песню на шоу The X Factor (UK).
"Just Hold On" стала первым сольным проектом Томлинсона после ухода One Direction на перерыв. Превью песни появилось 9 декабря 2016 года.

Сингл был успешным, он достиг позиции № 1 в танцевальном чарте Dance/Electronic Singles Sales Billboard в США (где получил золотую сертификацию) и второго места в чарте Великобритании.
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Time,
Idolator.

Награды и номинации 
Teen Choice Awards

Чарты и сертификации

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

 
 

Дебютные синглы 2016 года
Песни 2016 года